Miejscowości w Rumunii: 
 Preluca -- wieś w okręgu Alba, w gminie Horea.
 Prelucă --  wieś w okręgu Alba, w gminie Scărișoara.
 Preluca -- wieś w okręgu Harghita, w gminie Gălăuțaș.
 Preluca -- wieś w okręgu Neamț, w gminie Pângărați.